ULK – Ukraińska Lista Katyńska
 ULK – Ujska Liga Koszykówki
 ULK – Unia Laikatu Katolickiego